Шовкопряди — широко поширена в XIX столітті, загальна збірна назва ряду видів і родин метеликів, які використовувалися в шовківництві (справжні шовкопряди, березові шовкопряди, шовкопряди похідні, з родини вовнянки — непарний шовкопряд, з родини коконопряди, з родини сатурнієві — китайська дубова сатурнія).

Див. також 
 Справжні шовкопряди

Посилання

Примітки 

Сільськогосподарські тварини
Лускокрилі